Hossiep ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Hossiep (1898–1975), deutscher Politiker und Landtagsabgeordneter der SPD
 Rüdiger Hossiep (* 1959), deutscher Personalpsychologe